Mansa peut faire référence à :

 Mansa, un titre porté par les souverains de l'empire du Mali ;

Toponymes 
 Barra Mansa, une ville au sud-est du Brésil ;
 Mansa, une localité au Cameroun ;
 Loma Mansa, le point culminant du Sierra Leone ;
 Mansa, une ville du nord de la Zambie ;

Art et culture 
 Mansa, un album de MHD.